Haenicke ist der Familienname folgender Personen:

 Diether Haenicke (1935–2009), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler 
 Siegfried Haenicke (1878–1946), deutscher Offizier